Методи вимірювання твердості за Шором (автор — американський промисловець і винахідник Альберт Ф. Шор, ):

 Твердість за Шором (метод втискання) — для низькомодульних матеріалів (полімерів).
 Твердість за Шором (метод відскоку) — для високомодульних матеріалів (металів).

Багатозначні терміни